Hotel Vier Jahreszeiten steht für:
 Hotel-Pension Vier Jahreszeiten
 Hotel Vier Jahreszeiten (Berlin)
 Hotel Vier Jahreszeiten Binz, Insel Rügen
 Hotel Vier Jahreszeiten (Hamburg)
 Hotel Vier Jahreszeiten (München)
 Hotel Vier Jahreszeiten (Starnberg)
 Badhaus und Hotel „Vier Jahreszeiten“, Wiesbaden

Siehe auch:
 Vier Jahreszeiten (Begriffsklärung)